Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Notts County Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Neal Ardley
 Allenatore in seconda: 
 Preparatore dei portieri: 
 Preparatori atletici:

Risultati

League Two

Girone di andata

Girone di ritorno

FA Cup

Coppa di Lega

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2018-2019